Die Liste der Gemälde von Werner Schramm und Liselotte Schramm-Heckmann listet alle von Werner Schramm (WS) und Liselotte Schramm-Heckmann (LSH) geschaffenen Gemälde, die von den Künstlern in ihr nummeriertes Werkverzeichnis aufgenommen wurden.

Schramm
Schramm